Bellarmin peut faire référence à :

Nom de famille 

 (1954- ), personnalité politique indienne,
Robert Bellarmin (1542–1621), prélat jésuite italien.

Autres 
Bellarmin, maison d'édition québécoise gérée par les éditions Fides depuis 1990,
Saint-Robert-Bellarmin, municipalité du Québec,